Hszü Jü-hua (1976) kínai női sakknagymester, korábbi világbajnok
 Hszü Jü-hua (1983) kínai cselgáncsozó, olimpikon